

Accezioni comuni 
Plurale di portico, struttura di un edificio aperto all'esterno per mezzo di un colonnato

Geografia

Italia 
Portici – comune della città metropolitana di Napoli ospitante la reggia
Portici – frazione di Torre Pallavicina in provincia di Bergamo